Большое Тябе́рдино — село в Кайбицком районе Татарстана, входит в Чутеевское сельское поселение. Расположено на реке Кубня, в 38 км юго-западней Больших Кайбиц.

История 
Основано в 17 веке. До 1920 село входило в Кошелеевскую волость Цивильского уезда Казанской губернии. В 1920-21 находилось в составе Чувашской автономной области. С 1921 в Свияжском кантоне ТАССР. С 14 февраля 1927 в Ульянковском, с 1 августа 1927 в Кайбицком, с 19 февраля 1944 в Подберезинском, с 14 мая 1956 в Кайбицком, с 1 февраля 1963 в Буинском, с 4 марта 1964 в Апастовском, с 19 апреля 1991 в Кайбицком районах. В середине июля 2005 года в селе начала функционировать электронная АТС М-200 на 80 телефонных номеров.

Население 

В селе проживают татары (молькеевские кряшены)

Инфраструктура 
 Начальная школа
 Больше-Тябердинский сельский дом культуры с библиотекой (построен в 1974 году, расположен в центре села)
 Медицинский пункт
 Детский садик

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района